Die FIA-GT-Meisterschaft 2007 umfasste insgesamt zehn Rennen in acht Ländern. Das Rennen in Spa-Francorchamps wurde als 24-Stunden-Rennen ausgetragen. Champion in der GT1-Klasse wurde Thomas Biagi, in der GT2-Klasse wurden es Dirk Müller und Toni Vilander.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Fahrer, Teams und Marken GT1

Fahrer, Teams und Marken GT2 

2007
Motorsportsaison 2007